Завадський Дмитро Олександрович (1972–2000) — білоруський журналіст, телевізійний оператор.
 Завадський Дмитро Олександрович (1988) — український бадмінтоніст, майстер спорту міжнародного класу.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок